Zoeloes, een Afrikaanse etnische groep
 Zoeloe (taal), een Bantoetaal in Zuid-Afrika
 Coordinated Universal Time, ook bekend als de Zoeloetijd
 Shaka Zoeloe (1787-1828), Afrikaanse vorst
 Zoeloekoninkrijk, voormalig koninkrijk in Zuidelijk Afrika (tegenwoordig KwaZoeloe-Natal)

 Zulu (film), een film uit 1964
 Het woord uit het NAVO-spellingsalfabet voor de letter "Z"
 Zulu (single), een single van de Britse band The Quick
 City of Violence (oorspronkelijke titel: Zulu), een film uit 2013
 Term voor een politiehelikopter